Колонија Сан Мартин има више значења:

 Колонија Сан Мартин (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Сан Мартин (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Сан Мартин (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Сан Мартин (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Сан Мартин (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Сан Мартин (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Сан Мартин (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику